Стеро́па, Астеропа (,  —
вспышка, молния)

 Астеропа — звезда 22 Тельца в скоплении Плеяд.
 (233) Астеропа — астероид.

В древнегреческой мифологии 
 Стеропа — одна из плеяд.
 Стеропа — дочь аркадского царя Кефея.
 Стеропа — дочь Порфаона и Евриты или Лаофои, супруга Ахелоя, мать сирен.
 Стеропа — дочь Акаста и Астидамии или Ипполиты.
 Стеропа — одна из Менад.
 Стеропа — одна из кобылиц Гелиоса.

Примечания 

Имена греческого происхождения